Андре́й Влади́мирович Червиче́нко (23 декабря 1966, Ростов-на-Дону) — российский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Спартак» (Москва), бывший президент футбольного клуба «Химки». Некоторое время владел 100 % акций «Спартака».

Биография 
Андрей Червиченко родился в семье работника Ростовского обкома КПСС, работавшего референтом вторых секретарей от Суслова до Дзасохова. Позже отец Червиченко работал в Совете Федерации. Сам Андрей вступил в партию в 19 лет. Тренировался в футбольной школе клуба СКА, но по совету отца отдал предпочтение образованию. Получил образование в РГУ и на историческом факультете МГУ.

Работал в компании «Лукойл-нефтепродукт», где дослужился до должности коммерческого директора. Позже работал на той же должности в московском «Красбанке», в котором футбольный клуб «Спартак» держал свои расчётные счета. Курировал спортивные проекты компании «Лукойл».

Червиченко был лично знаком с Юрием Заварзиным, генеральным директором «Спартака», с которым у него находилась по соседству дача (опроверг эту информацию в интервью Матч ТВ). Заварзин узнал от Червиченко о том, что «Лукойл» готовился подписать спонсорский контракт с футбольным клубом ЦСКА, и уговорил Червиченко подписать спонсорский контракт со «Спартаком», подписанию контракта также, по некоторым данным, помогло то, что президент Лукойла, Вагит Алекперов, отказался оформлять сделку с владельцами ЦСКА, являвшимися представителями чеченской диаспоры.

В июле 2000 года Червиченко занял пост вице-президента «Спартака», курируя всю финансовую деятельность клуба. в марте 2001 года ушёл из клуба Юрий Заварзин, отказавшийся уступать в принципиальных вопросах развития клуба. В 2001 году Червиченко принял решение повысить цены на билеты на матчи Лиги чемпионов, что вызвало недовольство болельщиков. В конце 2001 года Червиченко начал высказывать идею постройки стадиона для «Спартака», ориентировочной стоимостью 200 млн долларов на 45-50 тыс. зрителей.

В мае 2002 года Червиченко стал президентом команды и владельцем контрольного пакета акций «Спартака», купленных у Олега Романцева. Летом того же года отказался выступать за клуб Дмитрий Сычёв, недовольный суммой заработной платы. В этом инциденте также существенную роль сыграл Червиченко.

Летом 2003 года после заявления главного тренера клуба, Олега Романцева, о том, что Червиченко уделяет недостаточно времени команде, советом директоров клуба было объявлено о вотуме недоверия Романцеву, а в июне 2003 года главный тренер был уволен. После этого в клубе начался массовый приход легионеров и игроков разнообразных команд, в одно время в клубе числилось 60 футболистов, также часто следовали тренерские отставки. При этом ни одна покупка игрока, ни одна тренерская отставка не осуществлялась без утверждения Червиченко. Болельщикам такая ситуация в клубе не нравилась, дошло до того, что они вывесили лозунг:
ЧЕМОДАН — ВОКЗАЛ — РОСТОВ
Сам Червиченко говорил, что этот баннер — дело рук других акционеров команды, стремившихся избавиться от президента.

Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» Леониду Федуну, вице-президенту «Лукойла». 1 июля 2004 года Червиченко был уволен. После ухода он остался со многими активами клуба, купленными на свои деньги, в том числе и с личными контрактами с футболистами, в числе которых был и контракт Егора Титова.

Через некоторое время Червиченко стал работать в клубе «Химки», куда также перевёл часть бывших работников «Спартака». 28 июля 2004 года стал президентом «Химок», заменив Александра Шикунова, переведённого на должность вице-президента. В 2005 году он ушёл из команды после того, как она не смогла выйти в Премьер-лигу. Червиченко позже говорил, что «Химки» проиграли решающие игры не случайно.

После ухода из «Химок» Червиченко занялся строительным бизнесом, при этом регулярно привлекается различными спортивными медиа в качестве эксперта. С апреля по сентябрь 2012 года являлся спонсором пляжного ФК «Спартак» (Москва).

Личная жизнь 
Червиченко является поклонником искусства. Особенно любит творчество Айвазовского, картины которого часто покупал. Также любит наградное оружие. Дочь Диана.

Цитаты Червиченко 

В Мариборе наша сборная процентов на 60 (в среду, по крайней мере) состояла из обожравшихся жирных котов, которые из-за своей вальяжности не могут пробежать лишние 5-10 метров. Из-за обилия денег, свалившихся им на головы, они эти самые головы совсем потеряли. Я тут прикинул: вся сборная Словении, включая массажистов, зарабатывает меньше Аршавина. Эти безумные зарплаты, которых российские футболисты в массе своей не заслуживают, их попросту развратили!

Понимаете, мне интереснее смотреть игры «Амкара» и «Ростова», чем матчи «Ворсклы», за которую болеет куча западенцев, ненавидящих Россию.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Червиченко: «И тут Фло укусил Шикунова за руку. И прокусил!»
 После «Спартака» Червиченко с помощью Гурцкая построил «Химки»: купили Ещенко за 70к, вышли в финал Кубка, продали игроков на миллионы

Предприниматели России
Выпускники исторического факультета МГУ
Футбольные функционеры России
Члены КПСС